Synkron kan avse:

 Synkron kommunikation – en data- och telekommunikation som bygger på ett specifikt förhållande till en tidsgrund
 Synkron (historia) –  ett perspektiv som ej tar hänsyn till historia utan bara till vad som existerar vid en viss tidpunkt
 Synkron (språkforskning) – språkforskning som inte tar hänsyn till språkhistoria
 Synkronisering – tidsmässig överensstämmelse mellan flera objekt

Se även 
 Synkronicitet
 Asynkron kommunikation
Diakron (historia) – koncentrerar sig på utvecklingen längs en tidsaxel